Oposulek  (Marmosops) – rodzaj ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące od Panamy po środkową część Ameryki Południowej.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 7,9–19,4 cm, długość ogona 11,6–23,7 cm; masa ciała 11–140 g.

Systematyka

Etymologia 
 Marmosops: rodzaj Marmosa  (oposek);  ōps, ωπος ōpos „twarz”.
 Sciophanes: gr. σκιοφανης skiophanēs „cienisty, widmowy”, od σκια skia, σκιας skias cień, widmo; -phanēs „pokazujący”, od φαινω phainō „pokazywać”. Gatunek typowy: Marmosa parvidens .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące podrodzaje wraz z gatunkami:
 Sciophanes 
 Marmosops juninensis  – oposulek peruwiański
 Marmosops bishopi  – oposulek mały
 Marmosops ojastii 
 Marmosops chucha 
 Marmosops magdalanae 
 Marmosops carri 
 Marmosops fuscatus  – oposulek śniady
 Marmosops invictus  – oposulek panamski
 Marmosops handleyi  – oposulek reliktowy
 Marmosops pinheiroi  – oposulek gujański
 Marmosops woodalli 
 Marmosops parvidens  – oposulek drobnozębny
 Marmosops pakaraimae  – oposulek pakaraimski
 Marmosops marina 
 Marmosops   
 Marmosops incanus  – oposulek szary
 Marmosops paulensis  – oposulek parański
 Marmosops caucae  – oposulek równikowy
 Marmosops soinii  
 Marmosops ocellatus  – oposulek oczkowany
 Marmosops creightoni  – oposulek górski
 Marmosops noctivagus  – oposulek białobrzuchy

Przypisy 

Dydelfowate